Guess, entreprise américaine de mode.

Guess est aussi un patronyme pouvant désigner :

Patronyme
 (1955-1996), actrice de théâtre américaine
 (née en 1968), poétesse et écrivaine de fiction américaine
 (née en 1985), joueuse de soccer américaine
 (1946-2015), homme d'affaires et avocat américain
 (1932-1975), avocat et homme politique américain

 (né en 1969), femme d'affaires et politique américaine
 (né en 1977), auteur et motivateur américain
 (né en 1948), poète australien
 (1909-1989), homme politique américain dans l'État de Washington

Voir aussi

Homonymie de patronyme